Columbiana – città della Contea di Shelby, Alabama 
 Columbiana – città della Contea di Columbiana e della Contea di Mahoning, Ohio